Peter Snel (Den Haag, 1951) is journalist, schrijver, redacteur, coach en docent. Op de School voor Journalistiek hoorde hij tot de generatie met Jan Kuitenbrouwer, Frits van Exter, Hans Laroes en Arendo Joustra. Hij liep stage bij de HP met John Jansen van Galen, Bert Vuijsje, Jan Brokken, Ton van Dijk en Ischa Meijer. Hij begon in 1979 als nieuwslezer bij het ANP. Daar werkte hij bij de coup van Desi Bouterse ook als redacteur Scheepsberichten, Antillen en Suriname. Bij het Haagse dagblad Het Vaderland werd hij aangenomen als redacteur Theater. Al spoedig schreef hij ook recensies over film en verzorgde hij een wekelijkse pagina over niet-klassieke muziek. Hij was ook eindredacteur van het wekelijks kunstkatern WP, een voorloper van de bijlages Plus van Het Parool en V van de Volkskrant.

Toen de Nederlandse Dagblad Unie het voortbestaan van Het Vaderland niet meer wilde garanderen, verhuisde hij naar de redactie Binnenland van NRC Handelsblad, waar hij als bureauredacteur diverse verhalen schreef over moderne verschijnselen als de rimpelbuisobstakelbeveiliger.

Magazijn 
Omdat er weinig verloop was op de kunstredactie van NRC Handelsblad, verhuisde hij naar Magazijn, het Rotterdams uitgaansmaandblad, een uitgave van de Rotterdamse Kunststichting. Daar won hij als meewerkend hoofdredacteur tweemaal de ADCN-prijs voor de vormgeving. ‘Hadden wij maar zo’n blad’, verzuchtten theatermakers als Ivo van Hove en Luc Perceval in Vlaanderen meermaals. De progressieve keuze kon niet ieders goedkeuring verdragen. Magazijn werd na overdracht aan de plaatselijke VVV opgeheven.

Eindredacteur 
Als (eind)redacteur werkte hij bij het Algemeen Dagblad. Daar schreef hij reisverhalen over o.a. Tibet en Vietnam en maakte hij interviews met o.a. Eliot Rosen en Thomas Moore. Later maakte hij het blad Carp en was hij werkzaam voor tal van uitgeverijen, onder andere Brighter World, Lekker, Nelissen, Ode en de Consumentenbond.

ZZP'er 
Verder schreef hij interviews met filmregisseurs als Paul Verhoeven en Pieter Verhoeff voor HP/De Tijd, maakte hij toneelrecensies voor de Haagsche Courant, het Rotterdams Dagblad en Het Binnenhof en leverde hij rubrieken voor de Holland Herald, Radio Rijnmond en uitgaven als Transvision, Heden en Première.

Na 2004 combineerde hij zijn werk als ZZP’er met een baan in het onderwijs als docent Nederlands en communicatie aan de Hogeschool Inholland en Hogeschool Rotterdam.

Bestuur
Ook nam hij plaats in diverse besturen, o.a. van de School voor Journalistiek, de Kring van Nederlandse Theatercritici, de stichting RANO - de senioren- en ziekenomroep van Rotterdam - en de Stichting Zonder Einde.

Schrijver
Peter Snel schreef zijn eerste boek in opdracht van de Rotterdamse Schouwburg, dat ter ere van het tienjarig bestaan ‘n italiaantje uitgaf. Zijn eerste novelle Daar alleen verschijnt in het voorjaar van 2023.

Nederlands journalist